Elsie kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elsie (Michigan)
Elsie (Nebraska)

Overig
Elsie (album), album van The Horrible Crowes